Brushy Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Brushy Creek (Alabama) im Clarke County, Bundesstaat Alabama
 Brushy Creek (Arkansas) im, Garland County, Bundesstaat Arkansas
 Brushy Creek (Idaho) im Shoshone County, Bundesstaat Idaho
 Brushy Creek (Indiana) im Crawford County, Bundesstaat Indiana
 Brushy Creek (New Mexico) im Hidalgo County, Bundesstaat New Mexico
 Brushy Creek (San Gabriel River), rechter Nebenfluss des San Gabriel River in Texas

Brushy Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brushy Creek (Texas)

Siehe auch:
 Brush Creek